Tisdale ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Tisdale (* 1985), US-amerikanische Basketballspielerin
 Ashley Tisdale (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Jennifer Tisdale (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Wayman Tisdale (1964–2009), US-amerikanischer Basketballspieler und Musiker
 William Tisdale (geb. ca. 1570), Komponist

Orte in Kanada:
 Tisdale (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Tisdale (Kalifornien)
 Tisdale (Kansas)
 Tisdale (South Carolina)